Беручашвили — фамилия. Известные носители:
 Беручашвили, Николай Леванович (1947—2006) — грузинский физико-географ и ландшафтовед.
 Беручашвили, Степан Артёмович (1898—1950) — советский военный деятель, полковник.
 Беручашвили, Тамара Гурамовна (род. 1961) — грузинский государственный деятель и дипломат.